Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Španjolskoj.

Povijest
Španjolska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba.

Galerija

Izvori